

Toponymie
 Baczki est un village polonais de la gmina de Łochów dans le powiat de Węgrów
 Baczki est un village polonais de la gmina de Repki dans le powiat de Sokołów